IEI est un sigle qui peut désigner :
 Initiative européenne d'intervention, la création au sein d'un groupe d'États européens des conditions préalables à la conduite d’engagements opérationnels conjoints dans des interventions militaires ;
 Institut d'échanges interculturels, une organisation éducative interculturelle canadienne de promotion de l'alphabétisation des enfants et l'éducation interculturelle.